

Geografia 
Germania
 Nette – fiume della Bassa Sassonia tributario dell'Innerste
 Nette – fiume della Bassa Sassonia tributario dell'Hase
 Nette – fiume della Renania-Palatinato tributario dell'Reno
 Nette – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia tributario del Lenne
 Nette – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia tributario del Niers
 Nette – fiume della Renania Settentrionale-Vestfalia tributario dell'Alme

Informatica 
 Nette Framework – framework

Altro 
 Johann Friedrich Nette – architetto tedesco
 Theodor Nette – diplomatico sovietico

Voci correlate 
 Netti
 Netto

Altri progetti